170th Street (straat) - straat in New York
 170th Street (Jerome Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat
 170th Street (Concourse Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat